Владимир Ходаковский:
 Ходаковский, Владимир Анатольевич (род. 1940) — латвийский учёный и политический деятель.
 Ходаковский, Владимир Фёдорович (род. 1947) — украинский политик, председатель Херсонской областной государственной администрации.